Tejeda är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Tejeda ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Tejeda är kuperad västerut, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Roque Nublo,  meter över havet,  km söder om Tejeda. Runt Tejeda är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Telde,  km öster om Tejeda. I omgivningarna runt Tejeda  

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kanarieöarna